:
 From Now On, film américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1920. 
 From Now On..., album de Glenn Hughes sorti en 1994
 From Now On, chanson de Supertramp
 , album de Robin S.
 , film portugais sorti en 2008